Ролинг Хилс има више значења:
 Ролинг Хилс (округ Мадера, Калифорнија)
 Ролинг Хилс (Калифорнија)
 Ролинг Хилс (Вајоминг)
 Ролинг Хилс (Кентаки)